Айцви́лы (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в восточной части района. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 22,5 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — чуть менее 5 км. Ближайшие населённые пункты — Курчи, Малиновая, Понижаны.

Согласно переписи население Айцвил в 1999 году насчитывало 16 человек.

Через деревню проходят местные автомобильные дороги:
  Айцвилы — Понижаны — Жодишки
  Жодишки — Айцвилы

Через Айцвилы проходят регулярные автобусные маршруты:
 Сморгонь — Вишнево
 Сморгонь — Комарово
 Сморгонь — Свайгини
 Сморгонь — Свирь
 Сморгонь — Хведевичи

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком

Населённые пункты Сморгонского района